Сергей Муромцев:
 Муромцев, Сергей Андреевич (1850—1910) — русский юрист, публицист и политический деятель.
 Муромцев, Сергей Николаевич (1898—1960) — советский биолог.